Esistono più comuni francesi con questo nome

Préaux – Ardèche
Les Préaux – Eure
Préaux – Indre
Préaux – Mayenne
Préaux – Senna Marittima